Lipperheide oder von Lipperheide ist der Name folgender Personen:
 Franz von Lipperheide (1838–1906), deutscher Verleger
 Frieda von Lipperheide (1840–1896), deutsche Journalistin
 Kira Lipperheide (* 2000), deutsche Bobfahrerin

Lipperheide bezeichnet ferner:
 Schloss Lipperheide, ein Alternativname für Schloss Neumatzen

Lipper Heide steht für:
 eine Landschaft, ehemaliges Heidegebiet im westlichen Ruhrgebiet

Siehe auch:
 Lipperheidesche Kostümbibliothek